Ridotta o ridotto – fortificazione militare
 Ridotto nazionale ( Schweizer Reduit,  Réduit national,  Reduit nazional) – sistema di postazioni e di strategie di difesa svizzero
 Reduit – architettura militare di Magonza